Glenne Headly (1955-2017), actrice américaine ;
 Erin Headly (?-), instrumentiste britannique.
Patronyme anglais